Kreda peut désigner :
les Kreda, un peuple du Tchad
 le , un lac de Slovénie